

Caratteristiche tecniche
È un trequartista.

Carriera

Club
Ha giocato nella quarta divisione francese con la squadra riserve del .

Nazionale
Ha esordito con la nazionale equatoguineana il 15 gennaio 2018 in occasione del match del Campionato delle Nazioni Africane 2018 perso 3-0 contro la Libia; è stato convocato per la Coppa delle nazioni africane 2021.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale equatoguineana